Children kan syfta på:

 Children – en låt av den italienska trancekompositören Robert Miles
 Children (film) – en isländsk dramafilm från 2006
 Children (Joe South sång) – en countrysång skriven av Joe South